The Wall (in inglese "il muro") può riferirsi a:

Cinema 
 Pink Floyd The Wall – film del 1982 diretto da Alan Parker
 The Wall – film TV del 1982 diretto da Robert Markowitz
 The Wall – film del 2012 diretto da Julian Pölsler
 The Wall – film del 2017 diretto da Doug Liman

Letteratura 
 I muri parlano (The Wall) – romanzo di Mary Roberts Rinehart del 1938

Musica 
 The Wall – gruppo musicale punk rock britannico
 The Wall – album dei Pink Floyd del 1979
 The Wall Tour – tour dei Pink Floyd del 1980-1981
 The Wall - Live in Berlin – album di Roger Waters del 1990
 The Wall Live – tour di Roger Waters del 2010-2013
 Roger Waters the Wall – film concerto di Roger Waters del 2014

Televisione 
 The Wall – game show statunitense
 The Wall – game show italiano, basato sull'omonimo format statunitense.